Die Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 10. bis 16. September 2007 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Daniela Hantuchová mit 6:4, 3:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Ji Chunmei / Sun Shengnan mit 6:3 und 6:2 gegen Jill Craybas / Natalie Grandin.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Nusa Dua